Барбара Легницкая (; 1372/1384 — 9 мая 1436) — силезская княжна из легницкой линии династии Силезских Пястов, вторая жена курфюрста Саксонии Рудольфа III (ок. 1367 — 11 июня 1419).

Биография 
Барбара была старшей дочерью князя Легницкого Руперта I Легницкого и Ядвиги Жаганьской, в первом браке жены короля Польши Казимира III Великого.

6 марта 1396 года Барбара вышла замуж за курфюрста Саксонии Рудольфа III, став его второй женой. От этого брака было четверо детей:

 Рудольф (ум. 1406)
 Венцель (ум. 1407)
 Зигмунд (ум. 1407)
 Барбара (1405—1465), жена маркграфа Бранденбургского Иоганна Алхимика

Барбара Легницкая умерла в Требице 9 мая 1436 года года и была похоронена в францисканской церкви Виттенберга.

Предки

Литература 
 Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, wyd. II, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007, , s. 193–194.

Силезские Пясты
Супруги правителей XV века